Масс может означать:

 Масс — пивная кружка.
 МАСС — Муниципальная аварийно-спасательная служба.

Известные носители фамилии:

 Масс, Анна Владимировна (1935-2022) — русская писательница, мемуаристка.
 Масс, Вадим Семёнович (1919—1986) — советский оператор и режиссёр.
 Масс, Владимир Захарович (1896—1979) — советский драматург и сценарист.
 Масс, Василий Вадимович (род. 1950) — художник-постановщик, дизайнер по интерьеру.
 Масс, Дмитрий Вадимович (род. 1954) — советский российский кинооператор-постановщик.
 Масс, Йохен (род. 1946) — немецкий автогонщик.

См. также 
 Мас
 Масса (значения)